Лос Баријалес има више значења:

 Лос Баријалес (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Баријалес (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Баријалес (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Баријалес, Ел Охо де Агва (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Баријалес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Баријалес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику